Frauenbewegung steht für
 weltweite Frauenbewegungen, die sich für Frauenrechte und verbesserte soziale Stellung einsetzen
 Zweite Frauenbewegung; siehe Frauenbewegung#Zweite Welle
 Dritte Frauenbewegung; siehe Frauenbewegung#Dritte Welle 
 nationale Zusammenschlüsse von Frauenvereinen Europas im 19. Jahrhundert, u. a.
 Proletarische Frauenbewegung in Deutschland, in Abgrenzung zu
 Bremer Frauenbewegung
 Schweizer Frauenbewegung
 Frauenbewegung in Österreich
Aktion unabhängiger Frauen
 Österreichische Frauenbewegung (ÖVP Frauen) (Einer der 6 Bünde der Österreichischen Volkspartei)
 Christliche Frauenbewegung
 Deutsch-Evangelischer Frauenbund
 Katholischer Frauenbund
 Katholische Frauenbewegung Österreichs

 Die Frauenbewegung, Zeitschrift (1895–1919)

Siehe auch:
 Frauenbewegung in Ägypten 
 Frauenbewegung in Deutschland
 Islamischer Feminismus